Armhuis (Asper), een voormalig armenhuis in de plaats Asper
Armhuis (Vlieland), een voormalig armenhuis op Vlieland